Зейбек — турецкая фамилия. Известные носители:
 Зейбек, Уйгар Мерт (род. 1995) — турецкий футболист, полузащитник.
 Зейбек, Четин (1932—1990) — турецкий футболист, игравший на позиции полузащитника.